Pašek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Pašek (Maler) (1891–1960), tschechischer Maler
 Jan Pašek z Vratu († 1533), Prager Bürgermeister 1518 bis 1524

Siehe auch:
 Paschek
 Pasek
 Paszek